Ел Гвасимал има више значења:

 Ел Гвасимал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвасимал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвасимал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвасимал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвасимал (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвасимал (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвасимал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвасимал (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвасимал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвасимал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвасимал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвасимал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвасимал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвасимал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвасимал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику